Осада Кадиса — осада крупной испанской военно-морской базы Кадис французской армией с 5 февраля 1810 по 24 августа 1812 года во время Пиренейской войны. После оккупации Севильи Кадис стал центром испанской власти и подвергся нападению французской армии в  человек под командованием маршалов Викто́ра и Никола Жан-де-Дьё Сульта, что привело к одной из самых важных осад войны. Город защищали  испанских военнослужащих, к которым в ходе осады присоединились ещё  испанцев, а также британские и португальские войска.

Во время осады, которая длилась два с половиной года, правительство генеральных кортесов в Кадисе (кадисские кортесы) разработало новую конституцию, ограничивающую власть монархии, которая в конечном итоге была отменена Фердинандом VII.

В октябре 1810 года объединённые англо-испанские силы предприняли окончившуюся катастрофой высадку в Фуэнхироле. Вторая попытка была предпринята в Тарифе в 1811 году. Однако, несмотря на фактический разгром французской армии в — человек под командованием маршала Виктора в битве при Барросе, осада не была снята.

В 1812 году битва при Саламанке вынудила французские войска отступить из Андалусии из опасения быть отрезанными армиями Коалиции. Это поражение сыграло решающую роль в освобождении Испании от французской оккупации благодаря возможности использовать теперь Кадис в качестве плацдарма для сил Коалиции.

Предыстория 
В начале 19-го века назревала война между французским императором Наполеоном и русским царем Александром I, и Наполеон видел, что победа над ним была в общих интересах Англии и России. Советник Наполеона, герцог де Кадор, рекомендовал закрыть порты Европы для англичан, заявив: «Оказавшись в Кадисе, сир, вы сможете либо разорвать, либо укрепить связи с Россией».

Сульт и его армия вторглись в Португалию в 1809 году, но 12 мая были побеждены Артуром Уэлсли в Порту. Британская и испанская армии продвинулись в материковую часть Испании, однако после поражения Испании в битвах за Оканью и Альба-де-Тормес Уэлсли пришлось отступить в Португалию. К 1810 году война зашла в тупик. Уэлсли укрепил португальские и испанские позиции постройкой линий Торрес-Ведрас, а остальная часть испанских сил отступила, чтобы защитить испанское правительство в Кадисе против андалузской армии Сульта.

Осада 

Порт Кадис был окружен на суше армиями Сульта и Виктора, располагающимися в трёх укрепленных позициях в Чиклане, Пуэрто-Реале и Санта-Марии, расположенных дугой вокруг города. В случае Чиклана между противниками было только болото. Французы сначала отправили посланника с требованием сдаться, но получили отказ. Для начала французы обстреляли крепость Матагорд к северу от Кадиса. Когда форт был практически разрушен, 94-й пехотный полк покинул его. Последним уходил майор Лефебур из корпуса Королевских инженеров, который должен был взорвать мину и окончательно разрушить форт, но он был убит выстрелом из пушки. Теперь французские войска имели доступ к побережью недалеко от Кадиса. В бомбардировке испанского города были задействованы некоторые из крупнейших на тот момент артиллерийских орудий, в том числе Grand Mortars (огромные мортиры), которые были настолько велики, что французам пришлось их бросить при отступлении; они выпускали снаряды на расстояние, немыслимое по тем времена, вплоть до 3 миль (одна из этих мортир был установлен в Сент-Джеймсском парке в Лондоне в качестве подарка англичанам в честь герцога Веллингтона). Французы продолжали бомбардировать Кадис до конца 1810 года, но слишком большая дистанция уменьшала эффект обстрела.

Местность, окружающая укрепления Кадиса, мешала нападению французов; они также страдали от плохого снабжения, особенно боеприпасами, и от партизанских отрядов, нападающих на их тыл и внутренние коммуникации с Андалусией. Очень часто французы были вынуждены посылать конвои в 150—200 человек для охраны курьеров и обозов снабжения. Трудности настолько велики, что один историк пишет:

Французские подкрепления продолжали прибывать до 20 апреля; этому способствовал захват внешнего испанского форта, охранявшего дорогу на Пуэрто-Реаль. Захваченный форт также обеспечил французов выгодной точкой для обстрела кораблей, входящих и выходящих из осажденного испанского порта.

В течение 1811 года армия Виктора постоянно уменьшалась из-за требований Сульта предоставлять ему подкрепления для осады Бадахоса. В результате число французов сократилось до 20-, что побудило защитников Кадиса попытаться прорваться. Вылазка отряда из  испанцев под командованием генерала Хосе де Зайса была намечена одновременно с прибытием англо-испанской армии из  военнослужащих, которые высадились в 50 милях к югу в Тарифе. Эти англо-испанские силы находились под общим командованием испанского генерала Мануэля Ла Пеньи, а британский контингент возглавлял лейтенант-генерал сэр Томас Грэхэм. 21 февраля 1811 года силы союзников отплыли в Тарифу и 23 февраля высадились в Альхесирасе. В конце концов, идя в направлении Кадиса, 28 февраля они встретили отряд из двух французских дивизий под командованием Виктора возле Барроса. Битва окончилась тактической победой для сил коалиции, но стратегически оказалась безрезультатной.

С апреля по август 1811 года испанцы продолжали совершать вылазки из Кадиса отрядами в 2000-3000 человек. 26 октября британские морские канонерские лодки из Гибралтара разрушили французские позиции у Сент-Мэри, убив командира французской артиллерии Александра-Антуана Юро де Сенармона. Попытка Виктора раздавить небольшой англо-испанский гарнизон в Тарифе за зиму 1811—1812 была сорвана проливными дождями и отчаянной обороной.

22 июля 1812 года Уэлсли одержал тактическую победу над Огюстом Мармоном в Саламанке. 6 августа испанцы, англичане и португальцы вошли в Мадрид и двинулись к Бургосу. Понимая, что его армия находится под угрозой уничтожения, Сульт приказал отступить из Кадиса 24 августа. После ночного артиллерийского обстрела французы намеренно взорвали бо́льшую часть своих  орудий, заложив в них слишком много пороха. Силы коалиции захватили много орудий,  канонерских лодок и огромное количество складов.

В литературе 
 Осада Кадиса описана в книге «Ярость Шарпа» Бернарда Корнуэлл, в которой Ричард Шарп вынужден помогать защищать город от французов, прежде чем принять участие в битве при Барросе.
 Роман Артуро Переса-Реверте «El asedio» — детектив о загадочном убийстве в Кадисе во время осады.

Примечания

Рекомендации

Книги 
 
 Clay, Henry (1963), Papers of Henry Clay: Presidential Candidate, 1821—1824, University Press of Kentucky, 
 Clodfelter, Michael (2002), Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Reference to Casualty and Other Figures, 1500—2000, N.C.: Jefferson & London: McFarland, 
 Fremont-Barnes, Gregory (2002), The Napoleonic Wars: The Peninsular War 1807—1814, Osprey Publishing 
 Napier, William Francis P. (1840), History of the war in the Peninsula, and in the south of France from 1807 to 1814
 Noble, John (2007), Andalucía, London: Lonely Planet, 
 Payne, Stanley G. (1973), A History of Spain and Portugal: Eighteenth Century to Franco. Volume 2. Madison: University of Wisconsin Press .
 Rasor, Eugene L. (2004), British Naval History to 1815: A Guide to the Literature, Westport, Conn.: Praeger,

Веб-сайты 
 Наполеоновский гид Кадис 5 февраля 1810 г. — 24 августа 1812 г. 
 Сент-Джеймсский парк , London Ancestor
 www.guardiasalinera.com , Реконструкция осады Кадиса (1810—2010).

Сражения Пиренейских войн
1810 год в Испании
История Кадиса
1810-е годы в Испании
Сражения Франции
Сражения Испании
Сражения Великобритании
Сражения Португалии
Осады 1810 года
Осады 1811 года
Осады 1812 года